Imprimatur (kerkrecht), een benaming uit het kerkelijk recht
 Imprimatur (boektitel), de titel van een historische roman uit 2002, geschreven door het auteursduo Rita Monaldi en Francesco Sorti